John Chabot (né le  à Summerside, dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1979-1980 || Olympiques de Hull || LHJMQ ||68 ||26 ||57 ||83 ||28 ||4 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|1980-1981 || Olympiques de Hull || LHJMQ ||70 ||27 ||62 ||89 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1980-1981 || Voyageurs de la Nouvelle-Écosse || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0  
|-
|1981-1982 || Castors de Sherbrooke || LHJMQ ||62 ||34 ||103 ||143 ||42 ||19 ||6 ||26 ||32 ||6
|-
|1981-1982 || Castors de Sherbrooke || Coupe Mémorial ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||3 ||8 ||11 ||0
|-  
|1982-1983 || Voyageurs de la Nouvelle-Écosse || LAH ||76 ||16 ||73 ||89 ||19 ||7 ||1 ||3 ||4 ||0
|-
|1983-1984 || Canadiens de Montréal || LNH ||56 ||18 ||25 ||43 ||13 ||11 ||1 ||4 ||5 ||0
|- 
|1984-1985 || Canadiens de Montréal || LNH ||10 ||1 ||6 ||7 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1984-1985 || Penguins de Pittsburgh || LNH ||67 ||8 ||45 ||53 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1985-1986 || Penguins de Pittsburgh || LNH ||77 ||14 ||31 ||45 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1986-1987 || Penguins de Pittsburgh || LNH ||72 ||14 ||22 ||36 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1987-1988 || Red Wings de Détroit || LNH ||78 ||13 ||44 ||57 ||10 ||16 ||4 ||15 ||19 ||2
|-
|1988-1989 || Red Wings de Détroit || LNH ||52 ||2 ||10 ||12 ||6 ||6 ||1 ||1 ||2 ||0 
|-
|1988-1989 || Red Wings de l'Adirondack || LAH ||8 ||3 ||12 ||15 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1989-1990 || Red Wings de Détroit || LNH ||69 ||9 ||40 ||49 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1990-1991 || Red Wings de Détroit || LNH ||27 ||5 ||5 ||10 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 || Red Wings de l'Adirondack || LAH ||27 ||11 ||30 ||41 ||4 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|1991-1992 || HC Milano || Alpenliga ||20 ||12 ||22 ||34 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1991-1992 || HC Milano || Série A ||18 ||10 ||36 ||46 ||4 ||12 ||3 ||13 ||16 ||2 
|-
|1991-1992 || Équipe Canada || Équipe Nationale ||8 ||1 ||3 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 || HC Milano || Alpenliga ||13 ||6 ||17 ||23 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1992-1993 || BSC Preussen || DEL ||20 ||10 ||17 ||27 ||14 ||7 ||1 ||7 ||8 ||4
|-
|1993-1994 || BSC Preussen || DEL ||32 ||9 ||29 ||38 ||27 ||10 ||5 ||6 ||11 ||8 
|-
|1994-1995 || BSC Preussen || DEL ||43 ||20 ||48 ||68 ||48 ||12 ||5 ||7 ||12 ||14 
|-
|1994-1995 || Équipe Canada || Équipe Nationale ||3 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1995-1996 || BSC Preussen || DEL ||50 ||16 ||65 ||81 ||20 ||11 ||5 ||14 ||19 ||14 
|-
|1996-1997 || BSC Preussen || DEL ||45 ||12 ||34 ||46 ||43 ||4 ||2 ||1 ||3 ||0 
|-
|1996-1997 || BSC Preussen || EuroHL ||6 ||3 ||3 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1996-1997 || EV Zoug || LNA ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|1997-1998 || Frankfurt Lions || DEL ||47 ||12 ||46 ||58 ||72 ||7 ||0 ||5 ||5 ||2 
|-
|1998-1999 || Frankfurt Lions || DEL ||49 ||7 ||52 ||59 ||44 ||8 ||1 ||4 ||5 ||2 
|-
|1999-2000 || Frankfurt Lions || DEL ||38 ||10 ||33 ||43 ||16 ||5 ||1 ||3 ||4 ||10 
|-
|2000-2001 || Eisbären Berlin || DEL ||47 ||11 ||24 ||35 ||37 ||- ||- ||- ||- ||- 

|508 ||84 ||228 ||312 ||85 ||33 ||6 ||20 ||26 ||2

Trophée

Ligue de hockey junior majeur du Québec
 Première équipe d'étoiles en 1981-1982
 Trophée Michel-Brière en 1981-1982
 Coupe du président en 1981-1982
Coupe Mémorial
 Équipe d'étoiles en 1981-1982

Transactions

 Le  : échangé au Penguins de Pittsburgh par les Canadiens de Montréal en retour de Ron Flockhart.
 Le  : signe avec les Red Wings de Détroit comme joueur autonome.

Notes et références 

Naissance en mai 1962
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Voyageurs de la Nouvelle-Écosse
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur du EV Zoug
Joueur des Frankfurt Lions
Joueur du BSC Preussen
Joueur des Eisbären Berlin
Naissance à Summerside
Personnalité de Summerside
Entraîneur du Titan d'Acadie-Bathurst
Attaquant de hockey sur glace